

Informatique 
Canmore :en:Canmore (database), une base de données en ligne nationale d'anciens monuments d'Écosse.

Toponymie 
Canmore, Alberta, bourg au Canada
L'Aumônerie catholique de l'Université de Saint Andrews, surnommée Canmore, une aumônerie à Saint Andrews, Écosse.

Patronymes 
La Maison de Dunkeld, une maison royale qui règna sur l'Écosse aux ,  et  siècles comprend :
Malcolm III d'Écosse, surnommé Malcolm Canmore, Roi des Écossais (1058–1093)
Malcolm IV d'Écosse, aussi connu sous le nom de Malcolm Canmore, Roi des Écossais (1153–1165)

Références

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme